HIP 70849 — одиночная звезда в созвездии Волка. Находится на расстоянии приблизительно 78,5 световых лет (около 24,1 парсеков) от Солнца.

Видимая звёздная величина звезды — +10,521m. Возраст звезды определён как около 3 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HIP 70849 — оранжевый карлик спектрального класса K7V, или M0. Масса — около 0,647 солнечной, радиус — около 0,633 солнечного, светимость — около 0,09 солнечных. Эффективная температура — около 4098 K.

Планетная система 
В 2009 году у звезды обнаружена планета HIP 70849 b.

В 2019 году учёными, анализирующими данные проектов HIPPARCOS и Gaia, у звезды обнаружена планета HIP 70849 c.

Примечания 

Планетные системы